Santa Maria delle Grazie este o biserică și o mănăstire dominicană din Milano, inclusă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Ea conține în fostul refectoriu (vechea sală monahală de mese) pictura murală Cina cea de taină realizată de Leonardo da Vinci.

Galerie de imagini 

Biserici din  Milano
Biserici cu hramul Sfânta Maria
Biserici din secolul al XV-lea
Biserici romano-catolice din Italia
Patrimoniul mondial în Italia